Caius Servilius Structus Ahala désigne plusieurs personnalités de la Rome antique : 

 Caius Servilius Structus Ahala, consul en 478 av. J.-C. ;
 Caius Servilius Ahala, maître de cavalerie en 439 av. J.-C.
 Caius Servilius Structus Ahala (ou Axilla), consul en 427 av. J.-C. ;
 Caius Servilius Structus Ahala, tribun militaire à pouvoir consulaire en 408, 407 et 402 av. J.-C. et maître de cavalerie en 408 av. J.-C.